Ниже представлен список дорог острова Мэн.

Дороги типа «A» (главные дороги) 
 A1 — дорога соединяющая Дуглас и Пил
 A2 — дорога соединяющая Дуглас и Рамси
 A3 — дорога соединяющая Каслтаун и Рамси
 A4 — дорога соединяющая Пил и Кирк-Майкл
 A5 — дорога соединяющая Дуглас и Порт-Ирин
 A6 — Кевайгу-Роад
 A7 — дорога соединяющая Балласалла и Порт-Ирин
 A9 — дорога соединяющая Рамси и Андреас
 A10 — дорога соединяющая Боллах и Рамси
 A11 — Кинг-Эдвард-Роад
 A12 — дорога соединяющая Дэрбихевен, Каслтаун и Балтхейн.
 A13 — дорога соединяющая Рамси и Джерби
 A14 — дорога соединяющая Джерби и Салби/Салби-Глен
 A15 — Могхол-Роад
 A16 — дорога соединяющая Брайд и мыс Эр
 A17 — дорога соединяющая Брайд и Андреас
 A18 — Снефил-Маунтин-Роад
 A20 — Путаун-Роад
 A22 — дорога соединяющая Виластон-Корнер и Юнион-Милс
 А23 — дорога соединяющая Странг и Кросби
 A24 — дорога соединяющая Фоксдейл и Дуглас
 A25 — Олд-Каслтаун-Роад
 A26 — дорога соединяющая Глен-Вайн и Балласалла
 A27 — Колби-Глен-Роад
 А28 — Нью-Балланорис-Роад
 A30 — дорога соединяющая Пэтрик и Сент-Джонс
 A31 — Саунд-Роад
 А32 — дорога соединяющая Порт-Ирин и Балласалла
 A34 — Филдроу-Роад
 A36 — Слок-Роад/South Barrule Shoulder Road
 А37 — Марин-Драйв-Роад
 А38 — Агнеш-Роад
 A40 — соединяет дороги А1 и А3

Дороги типа «B» 
 B3 — дорога соединяющая Керроумур и Джерби/Джерби-Ист-Роад
 B4 — Баллахини-Роад
 B5 — Баллаварран-Роад
 B6 — Смил-Роад
 B7 — дорога соединяющая Керроугароу и Регаби
 B8 — Салби-Кладдах-Роад
 B9 — Баллакри-Роад
 B10 — Брендивелл-Роад/Сартфилд-Роад
 B11 — Балларах-Роад
 B12 — Крег-Ни-Ба-Бак-Роад
 B13 — Ист-Бритни-Роад
 B14 — Бернахара-Роад
 B15 — Ричмонд-Роад, Рамси
 B17 — Лизари-Черч-Роад
 B19 — Дримсерри-Роад
 B20 — Бегоди-Роад
 B21 — Ист-Болдвин-Роад
 B22 — Вест-Болдвин-Роад
 B23 — Порт-Содерик-Роад
 B24 — Отланд-Роад
 B25 — Баллавель-Роад, Сантон
 B26 — Баллавель-Роад, Сантон
 B29 — Баллачурри/Баллачерри-Роад

Ссылки 
 Сайт Отдела автодорог Департамента транспорта острова Мэн (Department of Transport Highways Division).

Остров Мэн
Дороги
Дороги острова Мэн